Timofeï Mikhaïlovitch Chichkanov - en russe :  (Timofej Mihajlovič Šiškanov) et en anglais :  - (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière de joueur 
En 1999, il débute avec le HK Spartak Moscou dans la Vyschaïa Liga. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2001 dans la Ligue nationale de hockey par les Predators de Nashville au , en . Il est repêché au cours de la sélection européenne 2002 de la Ligue canadienne de hockey en dix-septième position par les Remparts de Québec. Il part alors en Amérique du Nord et joue une saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le , il débute dans la LNH face aux Wild du Minnesota. Il remporte la Coupe Calder 2004 avec les Admirals de Milwaukee. Il est échangé le  aux Blues de Saint-Louis en retour de Mike Sillinger. Il revient en Russie en 2006. Le , il est échangé par le Sibir Novossibirsk à l'Atlant Mytichtchi en retour de Denis Baïev.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
 2003-2004 : participe au Match des étoiles.
2004 : nommé dans l'équipe des recrues.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000|| HK Spartak Moscou|| Vyschaïa liga|| 14|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 1999-2000 || HK Spartak Moscou 2|| Pervaïa liga|| 14|| 6|| 5|| 11|| 10|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| HK Spartak Moscou || Vyschaïa liga || 13|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 2000-2001 || HK Spartak Moscou 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2001-2002|| HK CSKA Moscou || Vyschaïa liga || 22|| 7|| 6|| 13|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002 || HK CSKA Moscou 2|| Pervaïa liga || 13|| 7|| 9|| 16|| 14|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Remparts de Québec|| LHJMQ|| 51|| 36|| 46|| 82|| 60|| 11|| 5|| 12|| 17|| 14
|-
| 2003-2004|| Admirals de Milwaukee|| LAH|| 63|| 23|| 20|| 43|| 46|| 22|| 2|| 6|| 8|| 17
|-
| 2003-2004|| Predators de Nashville|| LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| Admirals de Milwaukee||  LAH|| 70|| 20|| 15|| 35|| 31|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2005-2006|| Admirals de Milwaukee||  LAH|| 46|| 14|| 15|| 29|| 34|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006 || Rivermen de Peoria||  LAH|| 12|| 3|| 2|| 5|| 8|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2005-2006|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 22|| 3|| 2|| 5|| 6|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2006-2007|| Vitiaz Tchekhov|| Superliga|| 37|| 9|| 5|| 14|| 36|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008|| CSKA Moscou || Superliga|| 54|| 12|| 9|| 21|| 57|| 6|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2008-2009|| SKA Saint-Pétersbourg|| KHL|| 17|| 0|| 1|| 1|| 41|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2008-2009 || Torpedo Nijni Novgorod||  KHL|| 33|| 4|| 8|| 12|| 22|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2009-2010|| Avangard Omsk||  KHL|| 51|| 12|| 11|| 23|| 26|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2010-2011|| Avangard Omsk || KHL|| 23|| 2|| 3|| 5|| 21|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2011-2012|| Sibir Novossibirsk || KHL|| 23|| 3|| 4|| 7|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Atlant Mytichtchi|| KHL|| 23|| 1|| 2|| 3|| 10|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013|| THK Tver|| VHL || 11|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Amour Khabarovsk|| KHL|| 22|| 3|| 5|| 8|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Amour Khabarovsk || KHL|| 49|| 9|| 5|| 14|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK Sotchi || KHL || 30 || 2 || 3 || 5 || 35 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK Sakhaline || Asia League || 24 || 10 || 11 || 21 || 8 || 8 || 3 || 3 || 6 || 2
|-
| 2016-2017 || HK Sakhaline || Asia League || 48 || 25 || 32 || 57 || 26 || 7 || 4 || 3 || 7 || 4
|-
| 2017-2018 || PSK Sakhaline || Asia League || 24 || 10 || 10 || 20 || 14 || 5|| 3||2 || 5|| 0
|-
| 2018-2019 || Tōhoku Free Blades || Asia League || 32 || 13 || 18 || 31 || 16 || -|| -|| -|| -|| -

| 24 || 3 || 2 || 5 || 6 ||-|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2001 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 2|| 2|| 4|| +5|| 0||  Médaille d'or
|- 
| 2003 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 0|| 1|| 0|| 2||  Médaille d'or

Références 

Naissance en juin 1983
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur des Remparts de Québec
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du HK Tver
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du HK Sotchi
Joueur des Tōhoku Free Blades
Champion de la Coupe Calder
Attaquant de hockey sur glace